Il doppio  del BH Telecom Indoors 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Johan Brunström e Frederik Nielsen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Konstantin Kravčuk e Dawid Olejniczak hanno battuto in finale 6–2, 3–6, 10–7 James Auckland e Rogier Wassen.

Teste di serie 

 James Auckland /  Rogier Wassen (finale)
 Pierre-Ludovic Duclos /  Nicholas Monroe (semifinali)

 Andis Juška /  Lukáš Rosol (primo turno) 
 George Bastl /  Pavel Šnobel (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

BH Telecom Indoors 2009